Příjmení Bernát nosí více významných osobností:

 Alojz Bernát (1914–????) – slovenský a československý politik
 Gabrielle Bernátová (* 1991) – slovenská spisovatelka
 Jiří Bernát (1933–2014) – český soudce specializovaný na trestní právo

Externí odkazy